Marek Matys (ur. 24 stycznia 1960) – polski piłkarz
 Michał Matys (ur. 1966) – polski dziennikarz
 Piotr Matys (ur. 1978) – polski piłkarz
 Roman Matys (ok. 1897-1935?) – komunista